Брайтунген:

 Брайтунген — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.
 Брайтунген — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.